Charles Burney ist der Name folgender Personen:

* Charles Burney (1726–1814), englischer Musikhistoriker, Komponist und Organist
 Charles Burney (Archäologe) (Charles Allen Burney; * 1930), britischer Archäologe 
 Charles Fox Burney (1868–1925), englischer Theologe und Hochschullehrer